Doornstaartgrondleguaan, enige soort uit het dierengeslacht Strobilurus
 Strobilurus (schimmel), geslacht van schimmels